Иван Евдоки́мов:
 Евдокимов, Иван Александрович (1931—2011) — Герой Социалистического Труда, бригадир монтажников.
 Евдокимов, Иван Алексеевич (род. 1955) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН (2022).
 Евдокимов, Иван Васильевич (1887—1941) — русский писатель, искусствовед, библиотекарь, прозаик, поэт и драматург, критик, краевед.